Swados ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Swados (1951–2016), US-amerikanische Komponistin
 Harvey Swados (1920–1972), US-amerikanischer Schriftsteller